В Папуа — Новой Гвинее первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 20 марта 2020 года у 45-летнего мужчины. По состоянию на 24 сентября 2021 года этот диагноз был подтверждён у 19 278 человек в стране, полностью вакцинированы более 40 тысяч человек, введено более 160 тысяч доз вакцин.

Хронология 
 20 марта 2020 года подтверждён первый случай заболевания. Положительным оказался тест 45-летнего мужчины итальянского происхождения, ранее карантинированного в Лаэ и прибывшего изначально из Испании.
 6 апреля 2020 года зафиксирован второй случай заражения COVID-19 в стране. Заболевшая — 40-летняя женщина из района Кокопо, проживавшая в своей деревне. В результате в провинции Восточная Новая Британия был введён 21-дневный период изоляции. Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что в провинцию не будет въезда «по суше, морю или воздуху».

Примечания 

Папуа — Новая Гвиная
Папуа — Новая Гвиная
Эпидемии в Папуа — Новой Гвинее